Blodgett Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blodgett Peak (Colorado)
 Blodgett Peak (Oregon)